Составы Правительства Российской Федерации под председательством Путина, Владимира Владимировича:
 Первое правительство Путина — действовавшее в период с 17 августа 1999 по 7 мая 2000 года.
 Второе правительство Путина — (12 мая 2008 — 7 мая 2012).

См. также 
 Правительство Касьянова — первое правительство президентства Путина (1999).
 Правительство Мишустина — действующее правительство президентства Путина (2022).